Il doppio del torneo di tennis Maceió Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Gabriel Markus e John Sobel che hanno battuto in finale 6–4, 1–6, 7–5  Ricardo Acioly e Mauro Menezes.

Teste di serie
 Luiz Mattar /  Jaime Oncins (primo turno)
 Christian Miniussi /  Diego Pérez (semifinali)
 Gustavo Luza /  Nicolás Pereira (quarti di finale)
 Horacio de la Peña /  Cássio Motta (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Maceió Open 1992
ATP Tour 1992